Ниже представлен список округов американского штата Теннесси.

Общие данные 
Теннесси состоит из 95 округов<ref>Округа Теннесси   на сайте curlie.org</ref>, занимая 10 место из 50 в .
Из 95 названий округов Теннесси 75 также встречаются как именования округов в других штатах страны.
2 из 95 округов Теннесси имеют население больше 500 000 человек, и в них проживает 24,1 % населения штата.
Население Теннесси составляет  человек (2018), площадь —  (в т. ч. суша — ). Таким образом, среднее количество жителей округа —  человека, средняя площадь округа — 1150 км² (в т. ч. суша — 1125 км²), средняя плотность населения — 63,4 чел./км².
Округа по десятилетиям основания

 1770-е года — 2 округа
 1780-е — 4
 1790-е — 12
 1800-е — 20
 1810-е — 10
 1820-е — 14
 1830-е — 10
 1840-е — 7
 1850-е — 5
 1860-е — 0
 1870-е — 10
 1880-е — 1

«Рекордсмены»

 Самый большой округ — Шелби, 2033 км² (в т. ч. суша — 1976 км²).
 Самый маленький округ — Трусдейл, 303 км² (в т. ч. суша — 295 км²).
 Округ с наибольшим количеством жителей — Шелби, 936 961 чел.
 Округ с наименьшим количеством жителей — Пикетт, 5142 чел.
 Округ с наибольшей плотностью населения — Дэвидсон, 529,7 чел./км².
 Округ с наименьшей плотностью населения — Перри, 7,4 чел./км².
 Самый старый округ — Вашингтон, образован в 1777 году.
 Самый молодой округ — Честер, образован в 1882 году.
 Самый северный округ — Стюарт
 Самый восточный округ — Джонсон
 Самый южный округ — 14 округов
 Самый западный округ — Шелби

 Список Сортировка по умолчанию — по названию округа, по алфавиту. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию-возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.

Бывшие округа
 Джеймс — существовал с 1870 по 1919 годы, ныне его территория входит в округ Гамильтон. Окружным центром Джеймса являлось поселение .
 Теннесси — существовал с 1788 по 1796 годы, после чего был разделён на округа Монтгомери и Робертсон.

Карты

См. также 
 Список округов США
 Список городов Теннесси
 
 Список округов и населённых пунктов Теннесси по доходу на душу населения 
  — непризнанная автономная территория, существовавшая с 1784 по 1788 гг. и занимавшая территорию нынешних 12 (в то время — 8) северо-восточных округов Теннесси.

Примечания

Литература 
 Джозеф Натан Кейн, Чарльз Кёрри Айкен. «The American Counties: Origins of County Names, Dates of Creation, and Population Data, 1950—2000» (2005), изд. Scarecrow Press, 529 с., ISBN 9780810850361
 «Энциклопедия истории и культуры Теннесси», изд. University of Tennessee Press

 Ссылки 
 Округа Теннесси: население (2000), площадь, окружные центры, год основания  на сайте naco.org Архивировано из первоисточника 10 апреля 2005
 Округа Теннесси: население (1990—2002), площадь, окружные центры, электорат  на сайте state.tn.us (Tennessee Blue Book 2005—2006, стр. 616—626) Архивировано из первоисточника 14 января 2012
 Энциклопедия Теннесси 
 Рельеф округов Теннесси  на сайте tnlandforms.us

Теннесси
Округа